Авинчище — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Успенская волость».

Расположена в 2 км южнее озера Сиверст, в 59 км к юго-востоку от райцентра Великие Луки и в 17 км к юго-востоку от волостного центра Успенское.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Великолукского района